Tamm ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti ():

 Igor Jevgenjevič Tamm (1895–1971) - ruski fizik, nobelovec.
 Urmas Tamm

Glej tudi 

 Tamme